Михаил Владимирович Калужский (род. 1 сентября 1967, Новосибирск) — российский журналист, куратор и драматург, редактор. Бывший руководитель театральной программы Сахаровского центра, работал в значительном количестве российских СМИ, публиковался за рубежом. Активный сторонник ЛГБТ-движения. Эксперт премии Редколлегия (премия).

Биография 
Родился 1 сентября 1967 в Новосибирске. В 1992 году закончил отделение филологии гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, с 2001 года — в Москве. Был редактором отделов культуры в газете «Новая Сибирь» (Новосибирск) и журнале «Русский репортёр», работал в журналах «Сноб», «Афиша», «Большой город», «Эксперт» и «Новая Европа», публиковался во многих изданиях в России и за рубежом («Вокруг света», «Букник», Jewish.ru, Colta.ru, PublicPost.ru, Psychologies, «Отечественные записки», OstEuropa, Toronto Slavic Quarterly и др.). В 2009—2012 — куратор документальной программы Театра им. Йозефа Бойса, в 2012 — куратор (вместе с Павлом Рудневым и Георгом Жено) международной театральной лаборатории «Разрушая границы. Документальный театр и меньшинства». С 2012 — руководитель театральной программы Сахаровского центра. Также в 2012 году Михаил Калужский принял участие в серии событий, посвящённых политике и протестам в современной России, прошедших на базе Кембриджского университета. В 2014 году принял участие в серии семинаров, посвящённых драме и театру в России и на Украине, проходивших на базе Оксфордского университета, в колледже Вольфсона. C 2015 года живет в Берлине.

Общественная деятельность 

Михаил Калужский был инициатором нескольких гражданских кампаний: в 2007 — акции «Штраф за свободу» (сбор денег на уплату штрафа, к которому Таганский суд Москвы приговорил организаторов выставки «Запретное искусство — 2006» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова); в 2011 — кампанию «Прекратите издавать сталинистские книги». В 2014 подписал открытое письмо «Не прогибаться. Не поддаваться лжи»; одним из первых заявил о бойкоте Международного Московского книжного фестиваля в знак протеста против вмешательства Министерства культуры в программу фестиваля. Летом 2014 окружная избирательная комиссия признала Калужского «несуществующим», после того, как он оставил подпись в поддержку регистрации Ольги Романовой в кандидаты на выборах в Московскую городскую Думу. Михаил Калужский был ведущим публичных дебатов в Сахаровском центре.

Основные работы в театре 
 2008 — «Общество анонимных художников» (Театр им. Йозефа Бойса/Театр.doc) — автор (вместе с Георгом Жено, Ниной Беленицкой, Верой Полозковой и Арманом Бекеновым) и ведущий (вместе с Верой Полозковой и Арманом Бекеновым)
 2010 — «Груз молчания» (Театр им. Йозефа Бойса/Сахаровский центр) — автор пьесы (по книге Дана Бар-Она «Legacy of Silence»), режиссёр, исполнитель
 2011 — «Я Анна и Хельга» (Театр им. Йозефа Бойса/Сахаровский центр) — драматург
 2012 — «Кризис» (Театр им. Йозефа Бойса/Hebbel-am-Ufer/Berlin Biennale for Contemporary Art) — автор и исполнитель (совместно с Георгом Жено и Арманом Бекеновым)
 2012 — «Второй акт. Внуки» (Сахаровский центр) — драматург и режиссёр (совместно с Александрой Поливановой)
 2013 — «Московские процессы» (International Institute for Political Murder/Сахаровский центр) — исполнитель
 2014 — «Несколько способов потерять друзей» (Арт-фестиваль в Текали/Сахаровский центр) — драматург, режиссёр
 2014 — «90 патронов моего деда» (Сахаровский центр) — драматург, режиссёр
 2016 — «Восстание» (Томский ТЮЗ/Томский краеведческий музей) — драматург
 2016 — «Похороны Сталина» (Гоголь-центр) — драматург
 2017 — «Like It, Fake It» (Helsinki International Artist Programme/ фестиваль URB-17)
 2019 — «Unter Trollen» (Vajswerk Recherche Theater Berlin) — драматург
 2022 — «Nürnberger Prozess: Politisches Karaoke» (Panda Platforma, Berlin) — драматург, исполнитель

Книги 
 «Репрессированная музыка» (Классика-XXI, 2007)— автор
 Алекс Росс, «Дальше — шум. Слушая XX век» (Corpus, 2012) — переводчик (совместно с Анной Гиндиной)
 «Пермская художественная галерея. Музейный гид» (Фонд Потанина, 2013) — автор

Ссылки 
 colta.ru — A kind of pogrom
 sib.fm — Исправить википедию
 Сибирский Центр Современного Искусства — «Наше общество избегает столкновения с реальностью»: Михаил Калужский о документальном театре и историческом мышлении
 Coalition for Trust in the South Caucasus — A project implemented by the Norwegian Helsinki Committee and its local partner organizations
 Профиль на сайте Helsinki International Artist Programme
 Сахаровский Центр — Михаил Калужский: «Наши герои — люди, не склонные к простым готовым ответам»
 Золотая Маска — «Альтернатива Политической Разобщенности»
 Публикации в «Большом Городе»
 Публикации в «Русском репортёре»

Примечания 

Драматурги России
Журналисты России
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии